Flamingokvintetten 15 med undertiteln En vän du kan väcka mitt i natten är ett album av dansbandet Flamingokvintetten, släppt 1984.

Låtlista

Sida A
En vän du kan väcka mitt i natten
Ditt stängda hjärtas port
Piove
Det är dig som jag behöver
Indianernas vän
Nånting fånigt
San Francisco

Sida B
Här låg rosornas gård
En serenad till dig
Till alla dom som jag höll av
Billy
Förlåt lilla vän
Lycka till med nästa kille
Tack för alla kyssar

Album av Flamingokvintetten
Musikalbum 1984
Svenskspråkiga musikalbum